Кэвендиш — фамилия. Известные носители:
 Кэвендиш, Маргарет
 Кэвендиш, Томас